Карл Ива́нович Максимо́вич (; , Тула — , Санкт-Петербург) — русский ботаник, академик Санкт-Петербургской академии наук.

Положил начало изучению флоры Дальнего Востока и Японии русскими ботаниками.

Основные работы — по систематике цветковых растений.

Биография 
Происходил из балтийских немцев, но родился в Туле —  года.

Среднее образование получил в петербургском училище Святой Анны, высшее — в Дерптском университете (1845—1850) у А. А. Бунге на кафедре ботаники физико-математического факультета (выпущен кандидатом университета).

По окончании учёбы был определён помощником директора Дерптского ботанического сада. С 1852 года работал в Петербурге — консерватором в Императорского ботанического сада.

В 1853 году Максимович вместе с Леопольдом фон Шренком предпринял по поручению ботанического сада путешествие вокруг света на фрегате «Диана», который направлялся для поддержки экспедиции под командованием адмирала Путятина. После остановок в Рио-де-Жанейро, Вальпараисо и Гонолулу, 11 июля 1854 года фрегат «Диана» соединился с отрядом Путятина в бухте Де-Кастри и 22 ноября 1854 года прибыл в Японский порт Симода.  В результате опустошительного землетрясения  1854 года и последовавшего за ним цунами фрегат «Диана» был серьёзно повреждён, а затем, при транспортировке в бухту Хэда, затонул. Экипаж был вынужден остаться в Японии, а затем до 1857 года находился в Приамурье. С большими затруднениями и с малыми средствами исследовал он растительность этого тогда ещё почти вовсе неизвестного края и собрал богатую коллекцию, которую он обработал по возвращении в Петербург, и опубликовал сочинение: «Primitiae florae amurensis»=«Первенцы амурской флоры» (Memoires de l’Academie Imperiale de St.-Petersbourg. — 1859), ознакомившее учёный мир со своеобразной растительностью обширного Приамурского и Уссурийского края (ввёл в ботаническую науку 915 новых видов цветковых и споровых растений). За эту работу в 1859 году Максимович был удостоен Демидовской премии и избран адъюнктом Санкт-Петербургской Академии наук.

В 1859 году Максимович предпринял новое путешествие через Сибирь в Иркутск, в Забайкалье, по Сунгари и Уссури в Николаевск и далее в Японию, в Хакодате (остров Хоккайдо). В 1861 году он отправился в Нагасаки, чтобы совершать поездки по южной Японии.

Бесценным помощником Максимовичу стал японец Сугава Тёносукэ (, 1842—1925; варианты написания его имени латиницей — Tschonoski Sukawa и Chōnosuke Sugawa). Он работал там, куда вследствие ограничений, наложенных японскими властями, не мог попасть сам Максимович, и собрал богатые материалы. Его имя Максимович дал новым видам (видовые эпитеты в названиях видов на русском языке обычно пишут как Чоноски) — , , , , , , 

В Японии Максимович пробыл до начала 1864 года, а в феврале 1864 года вернулся в Россию. Результатом экспедиции стало доказательство теории единства природной среды Японии и всего Дальнего Востока в работе «Diagnoses des nouvelles plantes du Japon et de la Mandjourie» (20 выпусков, 1866—1876).

В 1869 году Максимович был назначен главным ботаником Императорского ботанического сада и занялся разработкой не только того богатого материала, который он сам собрал, но и тех коллекций, что доставляли ему наши путешественники Пржевальский, Потанин, Н. В. Певцов и др., издал на основе их изучения 8 выпусков «Diagnosis plantarum novarum asiaticum» (1876—1893). С 1870 года был директором Ботанического музея.

В 1871 году Максимович был избран экстраординарным, а затем и ординарным академиком.

По поручению Академии наук он выкупил у вдовы Зибольда коллекцию из восьми томов ботанических иллюстраций, выполненных японскими художниками.

Был произведён 21 декабря 1874 года в чин действительного статского советника. Был награждён орденами: Св. Станислава 2-й степени (1867), Св. Анны 2-й степени (1871), Св. Владимира 3-й ст. (1878).

Человек высокообразованный, Максимович владел, кроме русского, французского и немецкого языков, на которых прекрасно выражался и писал, ещё и английским языком.

Умер в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья 
 Жена — Паулина Александровна Штраух.
 Дочь Герда. Её муж — врач Н. И. Лунин.
 Сын Лев, профессиональный коннозаводчик. Репрессирован в сентябре 1941 года. Первый брак — Августа Миддендорф. Второй брак ( с 1918) — Эмилия Георгиевна Кальске (родная сестра финского революционера Эмиля Кальске).
 Внучка Мадлена.
 Внучка Луиза (умерла в 1943 году в блокадном Ленинграде).
 Внук Карл.
 Правнучка Юлия Никифорова, проживает во Пскове.

Растения, описанные Максимовичем

Роды

Печатные труды 
Кроме вышеназванного сочинения, наука ему обязана множеством в высшей степени основательных работ, из которых здесь укажем:
 Primitiae florae amurensis, 1859
 Rhamneae orientali-asiaticae, 1866
 С. J. Maximowicz. Diagnoses des nouvelles plantes du Japon et de la Mandjourie. // In : Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Tome I, decades I—Х, 1866—1871, Tome II, decades XI—XX, 1872—1876 Проверено 23 ноября 2008 г.
 Rhododendreae Asiae Orientalis, 1870
 Monograph on genus Lespedeza, 1873
 Diagnosis plantarum novarum asiaticum (fasc. I—VIII, 1876—1893)
 Flora tangutica, sive enumeratio plantarum regionis Tangut (Amdo) provinciae Kansu, nec non Tibetiae praesertim orientaliborealis adque Tsaidon: ex collectionibus N.M. Przewalski atque G.N. Potanin, (Fasc. I. Thalamiflorae et Disciflorae, 1889)
 Enumeratio plantarum hucusque in Mongolia: nec non adjacente parte Turkestaniae Sinensis lectarum, 1889
 и многие другие.

Растения, названные в честь Максимовича 

 
 
 
 
  (= , Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. maximoviczii (Callier) D.Löve, Duschekia maximowiczii (Callier) Pouzar)
  (syn. Gomphopetalum maximowiczii F.Schmidt, Ostericum maximowiczii (F.Schmidt) Kitag.)
 
  (syn. A. japonicum var. maximowiczii Engl)
 
  (= )
 
 
 
 
  (syn. Koyamacalia maximowicziana (Nakai et Maekawa ex Hara) H.Rob. et Brettell, Parasenecio maximowiczianus (Nakai et F.Maek. ex Hara) H.Koyama)
 
 
  (= Arabis maximoviczii)
 
  (syn. Arkezostis maximowiczii Kuntze)
  (= Prunus maximoviczii Rupr.)
  (= Pyrethrum sinense var. sinense Maxim)
 
 
  (= Cirsium yesoense Makino)
 
  (= Cynanchum caudatum Maxim)
 
  (syn. Calyptrostigma maximowiczii Makino, Weigelastrum maximowiczii (Makino) Nakai)
 
 
 
 
 
 
 
  (= Hieracium hololeion Maxim)
 
 
 
 
  (syn. Euonymus maximowiczianus (Prokh.) Vorosch.)
  (syn. Pseudostellaria maximowicziana (Franch. et Sav.) Pax)
  (syn. Xylosteon maximowiczii Rupr.)
 
  (syn. Arachniodes maximowiczii (Baker) Ohwi)
 
 
 
  (syn. Phlomoides maximowiczii (Regel) Kamelin et Makhm.)
  (= Idesia polycarpa Maxim)
 
 
  (= Pyrola elliptica var. minor Maxim)
 
 
 
 
  (= Nephrodium maximowiczii Baker in Hook. et Baker)
 
 
  (syn. Theodorea maximowiczii Kuntze)
 
  (syn. Eriophorum maximowiczii (C.B.Clarke) Beetle)
  (syn. Aizopsis maximowiczii (Regel) S.B.Gontcharova, Phedimus maximowiczii (Regel) et Hart)
 
  (syn. Cladocarpa maximowiczii (Cogn.) H.St.John)
  (= Silene foliosa Regel var. mongolica)
  (syn. Berteroella maximowiczii O.E.Schulz)
 
 
 
  (syn. Neotorularia maximowiczii (Botsch.) Botsch.)
  (syn. Cynanchum maximowiczianum (Warb.) Nakai)
  (= Diervilla middendorffiana var. maximowiczii)

Примечания

Литература 
  Проверено 23 ноября 2008 г.

Ссылки 
 Максимович Карл Иванович в разделе «Ботанические фамилии» сайта sakhalin.ru 
 Никифорова Ю. Мои петербургские адреса. История одной семьи // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 8 июля.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Действительные члены Петербургской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Путешественники Российской империи
Лауреаты Демидовской премии
Биологи XIX века
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище